Алексей Самсонов:
 Самсонов, Алексей Кириллович (1894—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Самсонов, Алексей Михайлович (род. 1957) — прокурор Калининградской области и Республики Калмыкия.
 Самсонов, Алексей Павлович (1905—1968) — Герой Социалистического Труда.
 Самсонов, Алексей Тихонович (1928—2007) — Герой Социалистического Труда (1972).